Der Wahlkreis Neustadt/Wunstorf ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Städte Neustadt am Rübenberge und Wunstorf in der Region Hannover.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Neustadt/Wunstorf sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Wiebke Osigus (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Sebastian Lechner (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 32.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Neustadt/Wunstorf sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Wiebke Osigus (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Sebastian Lechner (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Lechner, Sebastian" |Sebastian Lechner
| 37,3
| 33,6
|-
| SPD
| data-sort-value="Osigus, Wiebke" |Wiebke Osigus
| 41,7
| 39,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Lamla, Ute" |Ute Lamla
| 5,4
| 7,4
|-
| FDP
| data-sort-value="Iseke, Thomas" |Thomas Iseke
| 4,8
| 7,3
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Iseke, Jonas" |Jonas Iseke
| 3,5
| 3,8
|-
| AfD
| data-sort-value="Wischhöver, Bernd" |Bernd Wischhöver
| 6,8
| 6,4
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,3
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,7
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Nowack, Bernhard" |Bernhard Nowack
| 0,4
| 0,3
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 67,4 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Neustadt/Wunstorf fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Sebastian Lechner (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Mustafa Erkan (SPD) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Lechner, Sebastian" |Sebastian Lechner
| 41,1
| 33,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Erkan, Mustafa" |Mustafa Erkan
| 39,8
| 36,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Rump, Thorben" |Thorben Rump
| 3,6
| 11,2
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Lamla, Ute" |Ute Lamla
| 11,9
| 12,4
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Wieczorreck, Helmut" |Helmut Wieczorreck
| 3,7
| 2,7
|-
| Bündnis 21/RRP
|
|
| 0,1
|-
| Die Freiheit
|
|
| 0,4
|-
| Freie Wähler
|
|
| 1,0
|-
| NPD
|
|
|1,0
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
| Piratenpartei
|
|
| 2,0
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Neustadt/Wunstorf sechs Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter war Wilhelm Heidemann (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Heidemann, Wilhelm " | Wilhelm  Heidemann
| 43,4
| 42,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Grote, Susanne " | Susanne  Grote
| 38,6
| 32,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Iseke, Thomas " | Thomas Iseke
| 5,7
| 8,1
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Amthor, Julia " | Julia Amthor
| 4,7
| 6,9
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Leidecker, Jörn-Jan " | Jörn-Jan Leidecker
| 5,8
| 6,3
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Lohmann, Heino " | Heino Lohmann
| 1,8
| 0,5
|-
| NPD
|
|
| 1,5
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,3
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 60,0 %.

Einzelnachweise 

Politik (Region Hannover)